Батык — название населённых пунктов.
 Батык — село в Шетском районе Карагандинской области Казахстана.
 Батык — село в Новоаненском районе Молдавии.